Молдаванское сельское поселение — муниципальное образование в составе Крымского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Молдаванский сельский округ.

Административный центр — село Молдаванское.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

 Упразднённые населённые пункты
 хутор Трудовой

Примечания 

Муниципальные образования Крымского района
Сельские поселения Краснодарского края